Премія «Сатурн» за найкращий фільм іноземною мовою — одна з щорічних нагород, що присуджується Академією наукової фантастики, фентезі та жахів. Вручалася у 1979—1982 роках під назвою за найкращий іноземний фільм. Потім, після тривалої перерви, відроджена у 2006 році.

Переможці та номінанти

1970-ті (Найкращий іноземний фільм)

1980-ті

2000-ті

2010-ті

Посилання 

 Офіційний сайт
Нагороди, засновані 1979
Сатурн (премія)